Hawkshaw ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Hawkshaw (1937–2021), britischer Musiker
 Kirsty Hawkshaw (* 1969), britische Sängerin und Musikproduzentin